Diese Liste enthält alle Episoden sowie Sonderfolgen/Reihen von Noob und Nerd, die im Radioprogramm von 1 Live gesendet worden sind. Es gibt zwischendurch weitere Folgen, die zu besonderen Großveranstaltungen wie zum Beispiel Rock am Ring ausgestrahlt werden. Diese Liste ist nach dem Sendedatum (Erstausstrahlung) sortiert.

2011 

 Übersicht der Radiofolgen von 1 bis 249

Januar 2011

Februar 2011

März 2011

April 2011

Mai 2011

Juni 2011

Juli 2011

August 2011

September 2011

Oktober 2011

November 2011

Dezember 2011

Sonderfolgen aus dem Jahr 2011

Sonderreihen aus dem Jahr 2011

2012 

 Übersicht der Radiofolgen von 250 bis 455

Januar 2012

Februar 2012

März 2012

April 2012

Mai 2012

Juni 2012

Juli 2012

August 2012

September 2012

Oktober 2012

November 2012

Dezember 2012

Sonderfolgen aus dem Jahr 2012

Sonderreihen aus dem Jahr 2012

2013 

 Übersicht der Radiofolgen von 456 bis 609

Januar 2013

Februar 2013

März 2013

April 2013

Mai 2013

Juni 2013

Juli 2013

August 2013

September 2013

Oktober 2013

November 2013

Dezember 2013

Sonderfolgen aus dem Jahr 2013

Sonderreihen aus dem Jahr 2013

2014 

 Übersicht der Radiofolgen von 610 bis 753

Januar 2014

Februar 2014

März 2014

April 2014

Mai 2014

Juni 2014

Juli 2014

August 2014

September 2014

Oktober 2014

November 2014

Dezember 2014

Sonderfolgen aus dem Jahr 2014

Sonderreihen aus dem Jahr 2014

2015 

 Übersicht der Radiofolgen von 754 bis 852

Januar 2015

Februar 2015

März 2015

April 2015

Mai 2015

Juni 2015

Juli 2015

August 2015

September 2015

Sonderfolgen aus dem Jahr 2015

Sonderreihen aus dem Jahr 2015

Zeitraum von 25. September 2015 bis 10. Juli 2016

2016 

 Übersicht der Radiofolgen von 853 bis zur Radiofolge 895

Juli 2016

August 2016

September 2016

Oktober 2016

November 2016

Dezember 2016

Sonderfolgen aus dem Jahr 2016

Sonderreihen aus dem Jahr 2016

2017 

 Übersicht der Radiofolgen von 896 zur Radiofolge 932

Januar 2017

Februar 2017

März 2017

April 2017

Mai 2017

Juni 2017

Juli 2017

August 2017

September 2017

Sonderfolgen aus dem Jahr 2017

Sonderreihen aus dem Jahr 2017

Weblinks 
 Noob und Nerd bei fernsehserien.de
 Noob und Nerd bei Facebook
 Noob und Nerd bei Twitter
 Noob und Nerd bei soundcloud (Playliste von spotting image)

Noob und Nerd
Noob und Nerd